A Equipe Paquistanesa de Copa Davis representa Paquistão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Pakistan Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Paquistanesa)

Paquistao